Миля — неметрична міра довжини.
 Морська миля
 Остання миля — канал, що сполучає клієнтське обладнання з вузлом доступу провайдера.
 Мірна миля — спеціальна ділянка акваторії для визначення швидкості суден.
 «Тисяча Миль» — історичні перегони в Італії на витривалість.
 «Восьма миля» — американський драматичний фільм 2002 року режисера Кертеса Хенсона.

Див. також 
 Міля